MLK steht als Abkürzung für:

 Marek Lieberberg Konzertagentur
 Marie Luise Kaschnitz, eine deutsche Schriftstellerin 
 Martin Luther King, einen US-amerikanischen Bürgerrechtler 
 Media-Less Kit bzw. Medialess License Kit, eine Softwareverkaufsform nur mit Lizenzschlüssel ohne Speichermedium
 ein Modell von Mercedes-Benz
 Mittellandkanal, die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland
 Mittlere Logarithmische Keimreduktion, in der Mikrobiologie
 Metallleichtbaukombinat, Industriebaukombinat der DDR

MLK